Lipice är en by i kommunen Brinje, Lika-Senjs län, Kroatien.

Befolkning 

Orter i Lika-Senjs län